La valle di Ripa Alta è un piccolo altopiano in provincia di Viterbo; ha un'altezza media di 400 m s.l.m.

Si trova tra il comune di Piansano e il comune di Tessennano, a sud-ovest del lago di Bolsena; è distante 33 km da Viterbo, 9 km dal lago di Bolsena e 30 km circa dal mare (Montalto Marina).

La località è quasi totalmente sfruttata da campi coltivati, ed è priva di boschi naturali.

Voci correlate 
 Lago di Bolsena
 Provincia di Viterbo

Ripa Alta